For Her Sake – film del 1909 diretto da David Aylott
 For Her Sake – cortometraggio della Thanhouser del 1911
 For Her Sake – cortometraggio della Nestor Film Company del 1913